Maggio ima više značenja:
 Maggio, Bologna
 Maggio, Lecco